Miejscowości w USA:
 Crabtree – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Westmoreland
 Crabtree – jednostka osadnicza w stanie Oregon, w hrabstwie Linn

Gminy w USA:
 Crabtree (ang. Crabtree Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Haywood
 Crabtree (ang. Crabtree Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Yancey
W Wielkiej Brytanii:
 Crabtree – miejscowość w Plymouth, w hrabstwie Devon (Anglia)
 Crabtree – miejscowość w hrabstwie West Sussex (Anglia)
Inne:
 Oficer Crabtree – bohater ’Allo ’Allo!